Wiay peut désigner :
 Wiay, une île des Hébrides intérieures en Écosse ;
 Wiay, une île des Hébrides extérieures en Écosse.